Il Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 14ª edizione del Torneo di Indian Wells  che fa parte del Nabisco Grand Prix 1989 e del WTA Tour 1989. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 13 al 20 marzo 1989.

Campioni

Singolare maschile 

 Miloslav Mečíř ha battuto in finale  Yannick Noah 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3

Singolare femminile 

 Manuela Maleeva Fragniere ha battuto in finale  Jenny Byrne 6–4, 6–1

Doppio maschile 

 Boris Becker /  Jakob Hlasek hanno battuto in finale  Kevin Curren /  David Pate 3–6, 6–3, 6–4

Doppio femminile

 Hana Mandlíková /  Pam Shriver hanno battuto in finale  Rosalyn Fairbank /  Gretchen Magers 6–3, 6–7 (4–7), 6–3

Collegamenti esterni